Kruševac est un toponyme qui peut désigner :
Kruševac, une ville et une municipalité de Serbie centrale situées dans le district de Rasina ;
Kryshec/Kruševac, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) d'Obiliq/Obilić, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie ;
Kryshec/Kruševac, une localité du Kosovo située dans la commune (municipalité) de Pejë/Peć et dans le district de Pejë/Peć ;
Kryshec/Kruševac, un village du Kosovo situé dans la municipalité de Skenderaj/Srbica, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.